Валк (также Вальк) — фамилия и топоним.

Топоним 
 Валк — историческое название города, с 1920 года разделённого на две части: Валка (город в Латвии) и Валга (город в Эстонии).

Носители фамилии 
 Валк, Матс (род. 1996) — голландский спидкубер.
 Валк, Сигизмунд Натанович (1887—1975) — российский историк, археограф, архивист, библиограф.
 Вальк, Генрих Оскарович (1918—1998) — советский карикатурист, иллюстратор, график, плакатист.

См. также 
 Валька
 Вальков
 Валёк
 Вальки (значения)
 Валки